Thorsten Langer (ur. 26 kwietnia 1971 w Eupen) – belgijski biegacz narciarski i biathlonista.
Jego brat Stephan Langer również uprawia Biegi narciarskie i biathlon.

Biathlon 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Thorsten Langer w biathlonie pojawił się w wieku 30 lat podczas Wojskowych Mistrzostw Świata w 2001 w amerykańskiej miejscowości Jericho. Tego samego roku zadebiutował w Pucharze Świata w austriackim Hochfilzen, gdzie zajął 118. miejsce w sprincie.

Mistrzostwa Świata

Letnie Mistrzostwa Świata

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Biegi narciarskie 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej w biegach narciarskich pojawił się 21 marca 1996 roku podczas zawodów rangi "FIS Race" we francuskiej miejscowości Annecy, gdzie zajął 78. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. W Pucharze Świata nie zadebiutował.

Mistrzostwa świata

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika w bazie IBU
 Profil na stronie FIS 

Belgijscy biathloniści
Belgijscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1971